Andreone est un patronyme d'origine italienne, notamment porté par :
 Franco Andreone, zoologiste italien
 Leah Andreone, chanteuse et musicienne américaine